— тип японских бронепалубных крейсеров.

Проект и строительство 
Были спроектированы французским конструктором Э. Бертеном по заказу Императорского флота. Крейсера этого типа предназначались для противостояния китайским броненосцам в надвигавшейся войне, и для борьбы с их бронированием несли одни из наиболее мощных среди доступных орудий. Из трёх кораблей этого типа, построенных в 1888—1894 годах, два были построены во Франции, а третий — в Японии.

Служба 
В Японо-китайской войне, в которой «Мацусима» являлся флагманским кораблём флота, они проявили себя малоудачным типом, с малоэффективным главным орудием, недостаточной защищённостью и малой мореходностью.

Также корабли этого типа приняли участие в Русско-японской войне, после которой, в 1906 году они были переоборудованы в учебно-тренировочные суда.

«Мацусима» затонул в 1908 году в результате взрыва артиллерийских погребов, тогда как остальные два корабля были пущены на слом в 1922 и 1927 годах.

Представители

Литература 
 
 
 А. А. Белов. Крейсера типа «Мацусима». 1888—1926 гг. : Издатель Р. Р. Муниров, 2005. — 88 с. ISBN 5-98830-008-1